Emotivi Anonimi – associazione che si occupa del recupero di persone che hanno dipendenze da meccanismi emotivi disfunzionali
 Emotivi anonimi – film del 2010 diretto da Jean-Pierre Améris